Châtelus ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
Châtelus (Allier) im Département Allier
Châtelus (Isère) im Département Isère
Châtelus (Loire) im Département Loire

mit Namenszusatz:
Châtelus-le-Marcheix im Département Creuse
Châtelus-Malvaleix im Département Creuse